«Парламентский час» — еженедельная информационно-просветительская программа парламентского телевидения Государственной Думы. С 2010 года выходит в эфир на информационном телеканале «Россия-24» по воскресеньям в 13:05. Повтор выпуска передаётся в эфир во вторник в 4:05 по московскому времени.

В каждом выпуске передачи подробный рассказ о новых законах, которые обсуждаются в Государственной Думе, репортажи с места событий и эксклюзивные интервью ведущих политиков современной России. «Парламентский час» предлагает точку зрения думских фракций на обсуждаемые законопроекты и информацию о том, как они повлияют на нашу жизнь.

Программа была создана по инициативе самих депутатов и впервые появилась на телеэкране 30 ноября 1997 года.

Заставки

30 ноября 1997 — 27 июня 1999 
С 30 ноября 1997 по 27 июня 1999 года заставка состояла из следующего: на синем фоне показываются цветные фрагменты выпусков программы, потом появляется словосочетание «Парламентский час».

19 сентября 1999 — 15 июля 2001 
С 19 сентября 1999 по 15 июля 2001 года в заставке на синем фоне, который анимирован и стилизован под Шуховскую телерадиобашню, мелькают квадраты с цветными фрагментами выпусков программы, потом в середине экрана появляется слово «Парламентский», а внизу красная линия со словом «Час». Музыка Сергея Миклашевского.

23 сентября 2001 — 1 апреля 2012 
С 23 сентября 2001 по 1 апреля 2012 года в заставке в начале показывается Кремль, затем появляются часы и флаг Российской Федерации с гербом, потом на фоне зала заседаний Государственной Думы в середине экрана появляется белая полоса со словом «Парламентский», внизу красная полоса со словом «Час» большими буквами. Начиная с 2010 года заставка (с середины) переходила на студийный монитор. Использована музыка Сергея Чекрыжова.

8 апреля 2012 — 13 октября 2019 
С 8 апреля 2012 по 13 октября 2019 года в заставке на фоне российского флага показываются синие кубики, потом показывается название программы, затем на фоне флага появляется уменьшённое слово «Парламентский» и внизу плашка с изображением российского флага и увеличенным словом «Час». Музыка Александра Салоида.

20 октября 2019 — настоящее время 
С 20 октября 2019 по настоящее время в современной заставке на синем фоне показывается Герб России и он окрашивается в цвета российского флага, в конце появляется карта России, и на нём название программы с красной полоской внизу.

Ведущие программы 
 Павел Рязанцев (2005—2013)
 Мария Бахтина (до 2017)
 Олег Воробьёв (до 2017)
 Наиль Губаев (с 2018)
 Светлана Анисимова (с 2019)

Примечания

Ссылки 
 Видеоархив программы «Парламентский час» на сайте Государственной Думы
Сайт Парламентского телевидения, программа "Парламентский час" 

Государственная дума Российской Федерации
Телепередачи ВГТРК
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи, запущенные в 1997 году